Губачево — название населённых пунктов в России:
 Губачево — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Губачево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Губачево — посёлок в Костромском районе Костромской области.
 Губачево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Губачево — деревня в Угличском районе Ярославской области.